Тепловка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Тепловка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Тепловка — село в Кочкуровском районе Мордовии.
 Тепловка — село в Рузаевском районе Мордовии.
 Тепловка — деревня в Чамзинском районе Мордовии.
 Тепловка — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Тепловка — село в Пестравском районе Самарской области.
 Тепловка — село в Вольском районе Саратовской области.
 Тепловка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Тепловка — деревня в Татищевском районе Саратовской области.
 Тепловка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Тепловка — село в Николаевском районе Ульяновской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тепловка — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Тепловка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Тепловка — село в Пирятинском районе Полтавской области.

Реки 
 Тепловка — река в Саратовской и Самарской областях, приток Большого Иргиза.
 Тепловка — река в Оренбургской области и Самарской областях, приток Тока.